

Patronyme

Jean Brand'honneur, (1925-2003), artiste peintre
Michel Brand'honneur, historien
Yves Brand'honneur, Créateur, maître artisan ébéniste